Imię i nazwisko William Cox nosili lub noszą m.in.:
 William Cox (1776–1864) – brytyjski generał, dowodzący obroną Almeidy w 1810
 William Cox (1904–1996) – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski z 1924
 William Cox (ur. 1936) – australijski sędzia i polityk, gubernator Tasmanii
 William „Billy” Cox (ur. 1941) – amerykański gitarzysta basowy, członek Band of Gypsys i The Jimi Hendrix Experience
 William Cox (ur. 1947) – amerykański łyżwiarz szybki, olimpijczyk z 1968
 William Cox – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk z 1908